Poestenkill es el nombre de dos localidades en el estado de Nueva York (Estados Unidos):

  Poestenkill; o
  Poestenkill (aldea).